Aleksandr Ponomarjov (1918), Sovjetvoetballer van Oekraïense afkomst, geboren in 1918 en overleden in 1973
 Aleksandr Ponomarjov (1986), Russisch voetballer geboren in 1986